Mes har flera betydelser:
mesar – en familj av små tättingar som häckar på norra halvklotet och i Afrika
mes – en bäranordning, se Mes (bäranordning)
mes – ett annat ord för fegis, se Feghet
MES – ett övergripande system för styrning och övervakning av produktionsprocesser, se Manufacturing Execution System